3 miejscowości w Polsce: 
 Kałki – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Trzebiel 
 Kałki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Ojrzeń 
 Kałki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Srokowo